Меринья () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ен
 Меринья () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда